Нмеча () — фамилия. Известные носители:

 Нмеча, Лукас (род. 1998) — немецкий и английский футболист, нападающий.
 Нмеча, Феликс (род. 2000) — немецкий и английский футболист, полузащитник.